Суперкубок Болгарии по футболу 2013 () — 11-й розыгрыш Суперкубка Болгарии, в котором встречались чемпион страны сезона 2012/13 «Лудогорец» и обладатель Кубка Болгарии 2012/13 «Берое». Встреча состоялась 10 июля 2013 года в Софии, на стадионе Васил Левски.

Матч

Примечания

Ссылки 
 Отчёт

2013
Матчи ФК «Лудогорец»
ФК «Берое»
Болгария
Спорт в Болгарии в 2013 году
События 10 июля
Июль 2013 года
Спортивные соревнования в Софии